Edmund Maćkowiak (chórmistrz)
 Edmund Maćkowiak (polityk)